Happily Ever After puede referirse a:

Cine y televisión 
 Happily Ever After (TV) (1985), película estadounidense dirigida por Bill Melendez.
 Happily Ever After (1990), película estadounidense dirigida por John Howley.
 Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants (2004), película francesa comercializada como Happily Ever After en idioma inglés dirigida por Yvan Attal.

Película 
  Happily Ever After  (película de 1985), una película dramática romántica brasileña dirigida por Bruno Barreto
  Happily Ever After  (película de 1990), una película animada que continúa las aventuras de Blancanieves y su príncipe.
  Happily Ever After  (película de 2004) ( Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ), una película francesa
  Happily Ever After  (película de 2005), una película filipina de 2005 con Yasmien Kurdi
  Happily Ever After  (película de 2007) ( Jigyaku no Uta ), una película japonesa de Yukihiko Tsutsumi
  Happily Ever After  (película de 2009), una película hongkonesa de Azrael Chung e Ivy Kong
 Happy Ever Afters, una película irlandesa de 2009 de Stephen Burke

Televisión 
 Happily Ever After (serie de televisión de 1961), una comedia de situación británica
 Happily Ever After (serie de televisión de 2007), un drama chino de Singapur
 Happily Ever After: Fairy Tales for Every Child, una serie animada de 1995-2000 en HBO
 Happily Ever After?, un spin-off de la serie de telerrealidad estadounidense "The Bachelor"

Episodios 
 "Happily Ever After" (Charmed)
 "Happily Ever After" (How I Met Your Mother)
 "Happily Ever After" (Law & Order)
 "Happily Ever After" (Lost)
 "Happily Ever After" (Shameless)

Música

Álbumes 
 Happily Ever After (álbum de Rose Chronicles, 1996
 Happily Ever After, de The Cure, 1981
 Happily Ever After, de G.E.M., 2019
 Happily Ever After, de Mount Sims, 2009
 Happily Ever After (EP), de NU'EST, 2019
 Happily Ever After, EP de Andrew Sandoval

Canciones 
 "Happily Ever After", de Case
 "Happily Ever After", de David Choi
 "Happily Ever After", de He Is We
 "Happily Ever After", de Donna Summer
 "Happily Ever After", de Red Velvet
 "Happily Ever After", de Stephen Sondheim para el musical Company
 "Happily Ever After", de Mary Rodgers y Marshall Barer para el musical Once Upon a Mattress
 "Happily Ever After", de Steven Universe: The Movie
 "Happily Ever After (Now and Then)", de Jimmy Buffett